

Cinema 
 Rosso – film del 1985 diretto da Mika Kaurismäki
 Rosso (Red) – film del 1996 diretto da Rosa Fong

Geografia

Italia 
 Rosso – frazione di Coli in provincia di Piacenza
 Rosso – frazione di Davagna in provincia di Genova
 Rosso – frazione di Oliva Gessi in provincia di Pavia

Mauritania 
 Rosso – città della Mauritania

Senegal 
 Rosso –  arrondissement del Senegal

Musica 
 Rosso – traccia dell'album Bolero di Raffaella Carrà del 1983; cover sono state realizzate da Francesca Gollini (Non è la Rai) e Mina (Canarino mannaro)
 Rosso – singolo di Niccolò Fabi del 1997, dall'album Il giardiniere

Persone 
 Camilla e Rebecca Rosso – attrici britanniche
 Domenico Rosso – arcivescovo cattolico italiano
 Medardo Rosso – scultore italiano
 Nini Rosso – trombettista italiano
 Renzo Rosso – imprenditore italiano
 Roberto Rosso – politico italiano (n. 1960)
 Roberto Rosso – politico italiano (n. 1967)
 Roberto Rosso – ex terrorista italiano
 Stefano Rosso – cantautore e chitarrista italiano

Personaggi immaginari 
 Rosso – personaggio della serie Pokémon
 Rosso Boccalarga – personaggio dei fumetti DC Comics
 Il Rosso – personaggio della serie animata Mucca e Pollo

Altro 
 Rosso – colore
 Rosso – dramma del 2009 di John Logan
 Rosso – nome proprio di persona italiano maschile
 Rosso – famiglia nobile italiana
 Rosso – giornale dell'Autonomia Operaia
 Rosso – smalto in araldica

Pagine correlate
 Rossa
 Rossi

Altri progetti